L — юбилейный пятидесятый сингл японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший 29 сентября 2010 года..

О сингле 
Диск доступен в четырёх изданиях: две версии CD, две версии CD+DVD. Бонусом первого издания был плакат формата B2 — коллаж из обложек 26-50 синглов.
Песня Sweet Season была использована в рекламе японского модного журнала Sweet..

Содержание

L CD+DVD / Jacket A 
CD
 Virgin Road (Original mix)
 Sweet Season (Original mix)
 Last angel (Original mix)
 Virgin Road (Original mix -Instrumental-)
 Sweet Season (Original mix -Instrumental-)
 Last angel (Original mix -Instrumental-)
DVD
 Virgin Road (video clip)
 Sweet Season (video clip)
 Virgin Road (making clip)

L CD+DVD / Jacket B 
CD
 Sweet Season (Original mix)
 Virgin Road (Original mix)
 Last angel (Original mix)
 Sweet Season (Original mix -Instrumental-)
 Virgin Road (Original mix -Instrumental-)
 Last angel (Original mix -Instrumental-)
DVD
 Sweet Season (video clip)
 Virgin Road (video clip)
 Sweet Season (making clip)

L CD / Jacket C 
 Last angel (Original mix)
 Virgin Road (Original mix)
 Sweet Season (Original mix)
 crossroad (Orchestra version)
 SEVEN DAYS WAR (Orchestra version)
 Last angel (Original mix -Instrumental-)
 Virgin Road (Original mix -Instrumental-)
 Sweet Season (Original mix -Instrumental-)

L CD / Jacket D 
 SEVEN DAYS WAR (TK Acoustic Piano version)
 Virgin Road (Original mix)
 Sweet Season (Original mix)
 Last angel (Original mix)
 Virgin Road (Original mix -Instrumental-)
 Sweet Season (Original mix -Instrumental-)
 Last angel (Original mix -Instrumental-)

Информация о песнях 
Virgin Road
Слова : ayumi hamasaki
Музыка : Tetsuya Komuro
Аранжировка : Yuta Nakano
Sweet Season
Слова : ayumi hamasaki
Музыка : Noriyuki Makihara
Аранжировка : Shingo Kobayashi
Last angel
Слова : ayumi hamasaki
Музыка : Tetsuya Komuro
Аранжировка : CMJK

Позиции в чарте Орикон 

 Общее число проданных копий: 95 199 (Япония), 2 188 (Тайвань)

Примечания 

Синглы Аюми Хамасаки